Luis López Fernández, Hondurees voetballer
Luis López Hartinger, Peruviaans zwemmer
Luis Alfredo López (doorverwijspagina) 
Luis Fernando Lopez (doorverwijspagina)
Luis López (atleet), een Costa-Ricaanse marathonloper